Jeff Parker (1964–2017) amerikai jégkorongozó
 Jeff Parker (1967) amerikai zenész
 Jeff Parker (?) amerikai képregényíró